Nuria Marín puede referirse a:

 Núria Marín Martínez (n. 1963), política española.
 Nuria Marín Font (n. 1981), periodista y presentadora de televisión española.